Oberthal peut faire référence à :
 Oberthal, commune allemande de l'arrondissement de St. Wendel, en Sarre ;
 Oberthal, commune suisse du canton de Berne.